August Barnstedt ist der Name folgender Personen:

* August Barnstedt (Jurist, 1793) (1793–1865), deutscher Jurist, Richter und Politiker
 August Barnstedt (Jurist, 1823) (1823–1914), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker